Zenon – variante del nome proprio di persona maschile Zeno

Astronomia 
6186 Zenon – asteroide della fascia principale

Letteratura 
Zenon: Girl of the 21st Century – libro scritto da Marilyn Sadler e illustrato da Roger Bolle
Monthly Comic Zenon – rivista di manga giapponese

Personaggi immaginari 
Zenon – personaggio del manga e anime Devilman e delle opere derivate.
Zenon – personaggio della serie di videogiochi Disgaea
Zenon – personaggio del libro Zenon: Girl of the 21st Century e dei film Disney per la televisione tratti dal libro

Televisione 
Zenon - Ragazza stellare – film Disney per la televisione del 1999
Zenon - La nuova avventura – film Disney per la televisione del 2001
Zenon: Z3 – film Disney per la televisione del 2004

Zoologia 
Zenon – genere di coleotteri della famiglia Staphylinidae